

Aviazione 
 Udet U 12 – aereo sviluppato dall'azienda aeronautica tedesca Udet Flugzeugbau
 Udet Flugzeugbau – azienda di progettazione e produzione aeronautica fondata nel 1921 da Ernst Udet

Persone 
 Ernst Udet – generale e aviatore tedesco

Altro 
 C.D. UDET – società sportiva di San Miguel, El Salvador